speelklok (muziekinstrument), een automatisch muziekinstrument
 Museum Speelklok, een museum in Utrecht